Krtina (Domžale), een plaats in Slovenië in de gemeente Domžale
 Krtina (Trebnje), een plaats in Slovenië in de gemeente Trebnje